Чемпіонат Вірменії з футболу 2008 — 17-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Вірменії. Титул чемпіона ввосьме поспіль здобув Пюнік.

Клуби

Турнірна таблиця 

 

  

 

Примітки: 
1. Клуб Арарат не отримав ліценію на участь у єврокубках сезону 2009-10.

Позначення:

Результати

Золотий матч

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Вірменії на soccerway 
 Чемпіонат Вірменії на rsssf 

2008
Вірменія